Kitajima ist der Familienname folgender Personen:

 Hideaki Kitajima (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Katsuhide Kitajima (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Kōsuke Kitajima (* 1982), japanischer Schwimmer
 Naoki Kitajima (* um 1955), japanischer Fusion- und Jazzmusiker
 Yoshio Kitajima (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Yūji Kitajima (* 2000), japanischer Fußballspieler